Holm kan henvise til artikler:
 Holm (ø) – en lille ø
 Holm (efternavn) almindeligt efternavn
 Holm (Fur Sogn) – en bebyggelse i Fur Sogn
 Holm (Holm Sogn) – en bebyggelse i Holm sogn, Halland
 Holm (Kliplev Sogn) – en bebyggelse i Kliplev Sogn
 Holm (Løjt Sogn) – en bebyggelse i Løjt Sogn
 Holm (Nordborg Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Nordborg Sogn
 Holm (Serup Sogn) – en bebyggelse i Serup Sogn
 Holm (Sydslesvig) – en landsby i Sydslesvig
 Holm (Sønder Hygum Sogn) – en bebyggelse i Sønder Hygum Sogn
 Holm (Ulfborg Sogn) – en bebyggelse i Ulfborg Sogn
 Holm (Vester Nebel Sogn) – en bebyggelse i Vester Nebel Sogn

 Holm (Kreis Pinneberg) – by og en kommune i Kreis Pinneberg